Treben ist der Name folgender Orte:
 Treben, Gemeinde im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Treben (Bad Dürrenberg), Ortsteil der Bad Dürrenberger Ortschaft Nempitz im Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Treben (Stauchitz), Ortsteil der Gemeinde Stauchitz im Landkreis Meißen, Sachsen
 Treben (Thallwitz), Ortsteil der Gemeinde Thallwitz im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Treben (Wüstung), Wüstung bei Dehlitz (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Treben, ehemals im Kreis Fraustadt, Dorf in der Woiwodschaft Großpolen in Polen; siehe: Trzebiny

Treben ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Treben (1907–1991), österreichische Autorin, Naturheilkunde, Alternativmedizin

Siehe auch:
 Třebeň
 Treber